Peter Kemp est un nom pouvant:

 Peter Kemp (mort en 1834), navigateur britannique  
  (1877–1965), nageur et athlète britannique de water-polo
  (1853–1921), rameur d’aviron australien
 Peter Kemp (1913–1993), soldat et écrivain anglais
  (1934–2008), fonctionnaire britannique
  (né en 1955), scientifique social britannique

Voir aussi

Kemp, Peter